Nålens öga kan syfta på

Nålens öga (bok) – en roman av Ken Follett från 1979
Nålens öga (film) – en film från 1981 baserad på boken
Nålens öga (singel) – en sång från 2006 av musikgruppen Kent
 Nålsöga – en öppning i en nål, se nål